Koshala (koninkrijk), koninkrijk tot en met de 3e eeuw v.Chr. op de locatie van huidig Nepal
Koshala (regio), voormalige regio op de locatie van Awadh, Uttar Pradesh, India